Celebrazione (In Celebration) – film diretto da Lindsay Anderson (1975)
Celebrazione – commemorazione pubblica 
Celebrazione – svolgimento di una cerimonia religiosa